Anaverde bezeichnet:
 ein Tal im US-Bundesstaat Kalifornien, siehe Anaverde Valley
 einen Fluss im US-Bundesstaat Kalifornien, siehe Anaverde Creek